Амперса́нд (&, иногда — амперсе́нд; ) — логограмма, заменяющая союз «и». Возник как лигатура буквосочетания et ().

Происхождение 

Амперсанд является графическим сокращением (лигатурой) латинского союза  («и») — это хорошо видно на изображении амперсанда в курсивном начертании, а также при начертании шрифтом Trebuchet MS.

В «Кратких сведениях по типографскому делу» называется «знаком, заменяющим союз „и“», в «Справочнике технолога-полиграфиста» — «знаком конъюнкции», в «Справочной книге корректора и редактора» (1974) — «специальным компанейским знаком, разновидностью лигатуры».

Амперсанд со второй половины VIII века активно используется переписчиками, а с середины XV века — типографами.

Название 

Амперсанд стал настолько привычной частью письма в Европе и Северной Америке, что встал на последнее место в английском алфавите во всех букварях уже к началу XIX века (а пропадать из них стал только к началу XX века).

При произношении английского алфавита (например, при заучивании его в англоязычных школах) перед названиями букв, совпадавших с однобуквенными словами, произносили  () для того, чтобы отличить букву от совпадающего с ней слова. Данная практика также использовалась при произношении слов по буквам: говорилось «», чтобы не путать букву с английским местоимением «» (то есть «я»). Последним знаком в алфавите шёл «&», и заканчивали произношение алфавита словами: «» («„экс“, „уай“, „зед“ и сама по себе „и“», «„и“ как таковая»). В 1837 году в словарях было зафиксировано слово .

Использование

В русском языке 
Союз «и» сам по себе короткий, и сокращение ему не нужно. Поэтому в СССР амперсанд ограниченно применялся в научно-технической документации для обозначения логической операции «и» (например, для логических элементов «И» в электрических схемах).

В информатике 
Амперсанд в программном обеспечении:

В макроязыке Ассемблера ЕС ЭВМ амперсанд служит признаком параметра.

 В Microsoft Excel символ «&» используется как оператор сцепки текстовых значений.
 В языках Си, C++, Java, C#, JavaScript и других символ «&» применяется для обозначения нескольких операторов:
 для получения ссылки на переменную, унарный оператор, «&» должен предшествовать префиксом идентификатору (имени) переменной (для Javascript это неверно);
 оператор «&» обозначает побитовое «И»;
 оператор «&&» обозначает условное логическое И (проверка истинности последующего выражения только при условии истинности предшествующего).
 В GET (системе кодирования запросов HTTP) оператором «&» разделяются аргументы в строке запроса.
 В Бейсике символ &, стоящий сразу после имени переменной, означает тип переменной «длинное целое», а сочетание символов &H означает, что число записано в шестнадцатеричной системе счисления, а в Visual Basic, кроме того, с помощью операции & происходит конкатенация (объединение) строк.
 В SGML (в том числе HTML, XML) конструкция &name; выводит символ по его названию. Её подвид &#xxxx; (где xxxx — число) выводит символ с кодом xxxx из юникод-пространства.
 В большинстве командных интерпретаторов unix-подобных ОС команда, завершённая амперсандом, будет выполняться в «фоновом режиме».

Кодировка 
Юникод содержит несколько вариантов амперсанда:

Примечания

Литература 
 Коломнин П. П. Краткие сведения по типографскому делу. СПб., 1899. 604 стр.
 Иванова О. Е., Лопатин В. В., Нечаева И. В. и др. Русский орфографический словарь: Около 180 тыс. слов / под ред. Лопатина В. В. 2-е изд., испр. и доп. М.: Изд-во Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова, 2005. 960 стр. ISBN 5-88744-052-X.
 Справочник технолога-полиграфиста. Ч. 1. Наборные процессы / Сост. Шульмейстер М. В., Таль Г. А. М.: Книга, 1981. 255 стр.
 ГОСТ 2.743-91. Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Элементы цифровой техники

Ссылки 

 Allan Haley. Ampersand. fonts.com

Лигатуры
Типографские знаки